Skenderović est un patronyme bosniaque composé du prénom  (dérivé du turc İskender, « Alexandre ») et du suffixe patronymique slave -vić (« fils de Skender »).

Il est porté notamment par :
  Damir Skenderovic (né en 1965), historien suisse ;
  (né en 1981), joueur de football bosnien.

Notes et références 

Homonymie de patronyme bosniaque